De Koning (molen), windkorenmolen in Middelburg
 De Koning (waterschap), voormalig waterschap in Friesland
 Aad de Koning, Nederlands schaatser
 Coen de Koning, Nederlands schaatser
 Coen de Koning, Nederlands zeiler
 Hans de Koning, Nederlands voetballer
 Jacques de Koning, Nederlands langebaanschaatser
 Jan de Koning (Boerenpartij), Nederlands politicus
 Jan de Koning (botanicus), Nederlands botanicus
 Jan de Koning (CDA), Nederlands politicus
 Jan de Koning (voetballer), Nederlands voetballer en trainer
 Kees de Koning (burgemeester), Nederlands burgemeester
 Kees de Koning (1971), Nederlandse radio-dj 
 Marcelien de Koning, Nederlands zeilster
 Mirjam de Koning, Nederlands zwemster
 Peter de Koning (politicus), een Nederlands politicus
 Peter de Koning (zanger), een Nederlands zanger

Zie ook
 De Koninck (doorverwijspagina)
 Koning (doorverwijspagina)